Minnie & Daisy - Spy Power è una saga Disney di genere azione-spionaggio realizzata da Riccardo Pesce, Valentina Camerini su disegni di Giada Perissinotto pubblicata per la prima volta negli Stati Uniti a inizio 2020 per la casa editrice IDW Publishing.

Personaggi 
Personaggi principali 
Minni / Agente M-Spy
Paperina / Agente P-Spy
Professor Marlowe
Dottor Johnson

Altri personaggi 
Agente X-7
Topolino
Paperino
Pippo

Elenco delle storie

Note

Voci correlate 
 Young Donald Duck
 Spookyzone
 Star Force - Rebel Academy

Collegamenti esterni